

Sigle 
 Acta conciliorum oecumenicorum
 Automobile Club de l'Ouest – associazione motoristica francese, organizzatrice della 24 ore di Le Mans
 Ant Colony Optimization – algoritmo di ottimizzazione basato sulla swarm intelligence

Codici 
 ACO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ascona (Svizzera)

Geografia
Distretto di Aco, distretto peruviano della provincia di Concepción, nella regione di Junín
Distretto di Aco, distretto peruviano della provincia di Corongo, nella regione di Ancash

Musica 
 Aco – cantante giapponese 
 Aco Records – etichetta discografica britannica